Curral Velho, município brasileiro do estado da Paraíba
 Curral Velho (Cabo Verde), aldeia cabo-verdiana do município de Boa Vista
 Curral Velho (Crateús), distrito brasileiro do estado do Ceará

Ver também
 

Desambiguações de topônimos